Neusis bedeutet
 eine geometrische Konstruktionsmethode in der antiken Geometrie, siehe Neusis-Konstruktion
 eine Wüstung in der Stadt Stadtilm im Ilm-Kreis in Thüringen, siehe Neusis (Wüstung)